Политическа Промяна Сега е онлайн платформа, която поражда онлайн дискусии относно проблеми в България и търси тяхното решение. През февруари 2014 г. платформата се превърща в политическата партия Нова България – първата политическа партия, създадена чрез социалните мрежи.

История 
На 3 юни 2013 г. страницата е регистрирана във Facebook. Единайсет дни по-късно правителството избира Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Това решение провокира недоволство в страната и слага началото на протестите срещу кабинета „Орешарски“. Екипът на „Политическа Промяна Сега“ присъства на протестите с мобилно телевизионно студио, за да снима и публикува онлайн интервюта с протестиращите.

През август 2013 г. страницата е събрала близо 60 хил. последователи. Появяват се над 40 регионални страници за най-големите български градове и онлайн платформата се превърща в общонационална инициатива. Днес „Политическа Промяна Сега“ има над над 210 хил. последователи във Facebook и доброволска мрежа в цялата страна.

Проекти 
Сред най-популярните проекти на платформата са доброволческите регионални екипи, младежкото движение PCN Boys & Girls и „Корупционна карта на България“, сайт, в който всеки потребител може да сподели случай на корупция, от който е пострадал или на който е станал свидетел.

„Политическа Промяна Сега“ събира всички свои идеи в „Системна стратегия за ускорен икономически растеж на Република България“, документ, създаден от експертния екип на Никола Алексиев и разработван онлайн, за да може всеки български гражданин да има възможност да коментира, критикува и подобрява.

Нова България 
„Системна стратегия за ускорен икономически растеж на Република България“ е в основата и на политическа партия Нова България – продължението на „Политическа Промяна Сега“, създадено след проведена анкета сред последователите на платформата. Нова България е учредена на 8 февруари 2014 г. в "Рейнбоу Плаза, София и е първата политическа партия, създадена в социалните мрежи.

Източници

Външни препратки 
 Политическа Промяна Сега – Блог 
 Системна стратегия за ускорен икономически растеж на Република България 

Политика